Ханна Хеле́на Э́кхольм (, в девичестве Юнссон (), 6 сентября 1984, Хельгум, Соллефтео, Вестерноррланд, Швеция) — шведская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира (2008/09), обладательница четырёх Малых Кубков мира (в зачёте индивидуальных гонок (2010/11, 2011/12), спринтов (2008/09) и масс-стартов (2008/09)).

Экхольм завершила профессиональную карьеру по окончании сезона  2011/2012. В 27 лет завершила карьеру.

Общая информация 
Хелена выросла в небольшой деревушке Хельгум, находящейся на границе коммуны Соллефтео. Там же на освещаемой лыжной трассе сделала свои первые шаги на лыжах. Как только ей исполнилось три года, она начала кататься на лыжах вместе со своей матерью или дедушкой Джином. Весной 1988 в Соллефтео Хелена впервые приняла участие в лыжных соревнованиях. Позже, когда Хелене было уже около 10 лет, другой дедушка, Ингв, научил её стрелять из пневматического ружья. Так, имея большое количество родственников со стороны матери, занимающихся лыжами, и много родных со стороны отца, являющихся хорошими стрелками, в 1999 Хелена решила заняться биатлоном.

Замужем, её муж — шведский биатлонист Давид Экхольм. После свадьбы, состоявшейся в июле 2010, Хелена сменила девичью фамилию на фамилию мужа. 7 июля 2013 года у пары родилась дочь Моа, а в июне 2016 года — сын Сэм.

Студентка эстерсундского отделения Шведского государственного университета Mittuniversitetet. Изучает экономику и право.
Мать Хелены зовут Евой, отца — Гансом. У Хелены есть младшие сёстры Йенни, профессиональная шведская биатлонистка, и Малин, а также брат Маттиас.

В свободное от биатлона и учёбы время интересуется дизайном интерьера, читает, путешествует и проводит время с семьёй и друзьями.

Главными своими достоинствами считает упорство, дисциплинированность, преданность своему делу и выдержанность.

Спортивная карьера 
На соревнованиях по биатлону выступает с 2003 года. Вначале это были юниорские первенства, где Хелена особых успехов не добилась. С сезона 2005/06 выступает во взрослых соревнованиях. В первом сезоне наивысшим достижением Юнссон стали два 16-х места в спринте и гонке преследования на этапе в Поклюке. Сезон 2006/07 стал намного успешнее: в составе шведской сборной Юнссон, бежавшая на первом этапе, завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Антерсельве (Италия) в смешанной эстафете. В последней гонке сезона на этапе в Ханты-Мансийске почти идеальная стрельба в гонке с общего старта позволила Юнссон впервые в карьере подняться на пьедестал и сразу же на первое место. Кроме того в сезоне 2006/07 ещё 5 раз Юнссон входила в восьмёрку лучших. В сезоне 2007/08 таких попаданий в восьмёрку у Хелены было 7, один раз она заняла призовое второе место в спринтерской гонке на этапе в Рупольдинге. В общем зачёте шведская спортсменка заняла 9-е место.

Сезон 2008/09 Юнссон начала с победы в индивидуальной гонке на домашнем этапе в Эстерсунде, затем в Пхёнчхане стала чемпионкой мира в преследовании, бронзовым призёром в масс-старте и серебряной призёркой в смешанной эстафете.

На чемпионате мира в Ханты-Мансийске вполне ожидаемо взяла бронзу в гонке преследования, а также выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке, будучи единственной отстрелявшей без промахов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Биатлонисты Швеции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону